Сидорович — фамилия. Известные носители:

 
 Сидорович, Георгий Степанович (1903—1985) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск.
 Торговец Сидорович из S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля